Куп европских изазивача у рагбију 2011/12. (службени назив: 2011–12 European Challenge Cup) је било 16. издање овог другог по квалитету, европског клупског рагби такмичења. 

Учествовало је укупно 23 рагби клубова из Европе. 20 клубова било је подељено у 5 група, а још 3 су се прикључила из купа шампиона у нокаут фазу челинџ купа. На крају је Биариц освојио трофеј, пошто је у финалу у Лондону савладао Тулон.

Учесници 

 Валенсија 
 Букурешт вулвси 
 Петрарка 
 Ровиго 
 Кроцијати Парма 
 Каваљери прато 
 Њупорт Гвент Дрегонс 
 Стад Франс 
 Олимпик Бијариц 
 Брив (рагби јунион) 
 Перпињан 
 Бордо бегл 
 Ажен (рагби јунион) 
 Олимпик Лион 
 Авирон Бајон 
 Њукасл Фалконс 
 Воспс 
 Лондон Ајриш 
 Сејл шаркс 
 Вустер вориорс 
 Ексетер Чифс

Групна фаза 

20 екипа подељено је у 5 група и играло се двокружно. 4 бода се добијало за победу и 2 бода за нерешено, а у завршницу такмичења пролазиле су само првопласиране екипе. Њима су се придружиле и 3 екипе из Купа шампиона. Један бонус бод се добијао за 4 или више постигнутих есеја на једној утакмици и један бонус бод за пораз мањи од 8 поена разлике. 

О повлашћеним екипама у жребу одлучивала је европска клупска рагби ранг листа. Групна фаза се играла од 10. новембра 2011., до 22. јануара 2012. 

После шест кола у нокаут фазу челинџ шампиона отишли су Стад Франс, Тулон, Воспс, Ексетер и Брив.

Група 1 

Вустер - Стад Франс 14-23

Букурешт - Кроцијати 34-7

Стад Франс - Букурешт 49-3

Кроцијати - Вустер 3-34

Кроцијати - Стад Франс 0-57

Букурешт - Вустер 13-24

Стад Франс - Кроцијати 45-3

Вустер - Букурешт 57-13

Букурешт - Стад Франс 13-34

Вустер - Кроцијати 55-10

Кроцијати - Букурешт 13-26

Стад Франс - Вустер 33-10

Група 2 

Тулон - Петрарка 53-22

Њукасл - Лион 27-19

Петрарка - Њукасл 3-34

Лион - Тулон 19-26

Њукасл - Тулон 6-3

Лион - Петрарка 31-16

Петрарка - Лион 3-43

Тулон - Њукасл 36-10

Њукасл - Петрарка 43-0

Тулон - Лион 29-10

Лион - Њукасл 21-13

Петрарка - Тулон 6-50

Група 3 

 
Ровиго - Бајон 10-43

Бордо - Воспс 14-47

Бајон - Бордо 20-3

Воспс - Ровиго 38-7

Ровиго - Бордо 7-31

Бајон - Воспс 19-11

Бордо - Ровиго 15-10

Воспс - Бајон 25-11

Бордо - Бајон 6-12

Ровиго - Воспс 11-32

Воспс - Бордо 36-13

Бајон - Ровиго 92-6

Група 4 

Перпињан - Ексетер 15-12

Каваљери - Њупорт 3-33

Њупорт - Перпињан 23-13

Ексетер - Каваљери 68-0

Перпињан - Каваљери 54-20

Ексетер - Њупорт 18-6

Каваљери - Перпињан 13-30

Њупорт - Ексетер 19-23

Каваљери - Ексетер 10-50

Перпињан - Њупорт 27-13

Ексетер - Перпињан 31-14

Њупорт - Каваљери 45-16

Група 5 

Валенсија - Ажен 10-50

Брив - Сејл 26-18

Сејл - Валенсија 59-6

Ажен - Брив 8-29

Ажен - Сејл 14-29

Валенсија - Брив 18-47

Брив - Валенсија 38-13

Сејл - Ажен 41-21

Брив - Ажен 50-13

Валенсија - Сејл 10-69

Сејл - Брив 9-19

Ажен - Валенсија 62-7

Завршница такмичења 

Биариц је на путу до финала елиминисао Воспсе и Брив, а Тулон је био бољи од Харлеквинса и Стад Франса. У финалу у Лондону Олимпик Биариц је савладао Тулон и освојио европски челинџ куп.

Финале

Стастика 

Највише поена

 Џони Вилкинсон 96, Тулон 

Највише есеја

 Морган Туринуј 6, Стад Франс

Референце 

Сезоне купа европских изазивача у рагбију
Рагби у 2011.
Рагби у 2012.